Рубла е името на валута, използвана в Русия и исторически свързани с нея страни:
 беларуска рубла, парична единица на Беларус
 руска рубла, парична единица на Русия
 съветска рубла, парична единица на бившия Съюз на съветските социалистически републики
 преводна рубла, разчетна (безналична) парична единица на бившия Съвет за икономическа взаимопомощ
 приднестровска рубла, парична единица на Приднестровието